Sika steht für:

 Sica (Ethnie) bzw. Sika (Sprache), eine ethnische Gruppe in Indonesien und deren Sprache
 Sikka, ein historisches Reich und heutiger Regierungsbezirk auf der indonesischen Insel Flores
 eine Kurzform von Sikahirsch
 Sika (Uppland) ist ein Ort in Schweden
 Sika AG, Schweizer Unternehmen der Spezialitätenchemie
 Sika Deutschland GmbH, deren deutsches Tochterunternehmen
 Sika Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, in Kaufungen bei Kassel ansässiges Unternehmen
 die Abkürzung für das schwedische Institut für Statistik („Statens institut för kommunikationsanalys“)
 Sika Anoai, professioneller Wrestler 
 ein Akanwort für Geld bzw. Gold, findet sich daher als Wertbezeichnung auf ghanaischen Münzen

Sika ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sika (Insel), eine Insel des indonesischen Alor-Archipels
 ein Dorf der Landgemeinde Rõuge im Kreis Võru, Estland
 ein Dorf der Landgemeinde Võru im Kreis Võru, Estland
 Sika (Gambia), Ortschaft in Gambia

Sika ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Sika (1877–1964), österreichische Kunstgewerblerin
 Maika Sika (* 1967), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Sika (* 1933), Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Bundesministerium für Inneres (1991–1999)
 Salesi Sika (* 1980), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Sica
 Zika

Abkürzung